Ženská čtyřhra Adelaide International I 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. Japonské obhájkyně titulu z předchozího ročníku, Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová, nestartovaly společně. Hozumiová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Ninomijové se stala Cristina Bucșová, s níž ve čtvrtfinále nestačila na Marozavovou a Sabalenkovou. První ze dvou adelaidských turnajů v sezóně 2022 vyhrály Australanky Ashleigh Bartyová se Storm Hunterovou.

Vítězem se stal šestý nasazený pár Američanek Asia Muhammadová a Taylor Townsendová, který ve finále zdolal australsko-české turnajové jedničky Storm Hunterovou a Kateřinu Siniakovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6(7–2). Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly třetí společnou trofej. Muhammadová na okruhu WTA Tour vybojovala osmý deblový titul a pro Townsendovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International I 2023